Владимир Бурцев:
 Бурцев, Владимир Анатольевич (род. 1934) — специалист в области термоядерного синтеза и физики плазмы, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Бурцев, Владимир Васильевич (1957—2000) — полковник милиции, Герой Российской Федерации.
 Бурцев, Владимир Григорьевич (1922—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Бурцев, Владимир Львович (1862—1942) — русский революционер, публицист и издатель.